Het WTA-toernooi van Doha (officieel Qatar Ladies Open) van 2011 is gespeeld van 21 tot en met 26 februari 2011. Na twee jaar niet te zijn georganiseerd, was het de negende editie van dit tennistoernooi. Het toernooi vond plaats in Doha, Qatar. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel – Titelhoudster sinds 2008 Maria Sjarapova verkoos niet aan het toernooi deel te nemen. De nummers één en twee van de plaatsingslijst troffen elkaar in de finale. De als tweede geplaatste Russische Vera Zvonarjova won het toernooi. Ze versloeg het Deense eerste reekshoofd Caroline Wozniacki in twee sets. Na finaleverlies in de vorige editie (2008) wist Zvonarjova nu voor het eerst het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-toernooizege, ruim een jaar na de tiende, in Pattaya 2010.

Dubbelspel – In dit evenwichtig verlopende toernooi veroverden de reekshoofden 1 tot en met 4 de halvefinaleplaatsen. Het als eerste geplaatste Tsjecho/Slowaakse duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Liezel Huber en Nadja Petrova. Na een nipt gewonnen eerste set (7–5) en een per tiebreak verloren tweede set (62–7) moest een match-tiebreak de beslissing brengen; ook dit werd een nipte zege: [10–8]. Vorige keer (in 2008) had Peschke het dubbeltoernooi ook al gewonnen, toen samen met Rennae Stubbs.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Doha 2011
Doha